Ла Ерадура Уно има више значења:

 Ла Ерадура Уно (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ерадура Уно (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику